Anthony Oluwafemi Olasen Joshua (født 15. oktober 1989 i Watford) er en britisk professionel bokser. Han har været verdensmester, i vægtklassen sværvægt, hos forbundet IBF siden april 2016 og verdensmester hos WBA og IBO siden april 2017.

Den 31. marts 2018 tilføjede han WBO titlen med sin sejr over Joseph Parker Anthony Joshua fik sit første nederlag 1. juni 2019 i Madison Square Garden i mod Andy Ruiz og tabte dermed WBO, WBA, IBF og IBO sværvægt titlerne. Han genvandt dog sine titler i en umiddelbar revanche kamp den 7. december 2019.

Han har som professionel tidligere været både Britisk, Commonwealth og WBC International mester.

Han har vundet 22 af sine 25 kampe som professionel på knockout.

Som amatør tog han sølvmedaljen under verdensmesterskabet i boksning 2011, efter blandt andet at have knockout-besejret den regerende verdensmester og olympiske mester Roberto Cammarelle.

Året efter blev han olympisk mester ved OL i London

OL-medaljer 
  2012  London - Guld i boksning,

Professionelle Kampe

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Profil hos British Amateur Boxing Association.

Boksere fra Storbritannien
Olympiske mestre fra Storbritannien
Deltagere for Storbritannien ved sommer-OL 2012
Boksere ved sommer-OL 2012
Medaljevindere ved sommer-OL 2012